400 meter er en disciplin i atletik. Det er den længste af sprintdistancerne, da 800 meter klassificeres som mellemdistance. På en udendørs standardatletikbane er 400 meter en enkelt omgang i inderbanen. På de indendørsbaner, som bruges til mesterskaber (200m), er det to omgange på banen. Der bliver normalt løbet i alle baner på strækningen. For eliteløbere er 400-meteren en forlænget højintensitetssprint.

Den nuværende verdensrekordholder for mænd er Wayde van Niekerk med 43,03 sekunder. Indendørsrekorden er sat af Kerron Clement og er på 44,57 sekunder. De forsvarende OL-mestre er for mænd Wayde van Niekerk og for kvinder Shaunae Miller fra Bahamas (49,44s).

Amerikanere har altid været dominerende i denne disciplin.

Alletiders top-25, mænd 

A = Tiden blev sat højt over havets overflade, altså i tynd luft.

Alletiders top-25, kvinder

Noter 

Atletikdiscipliner
Sprint (løbesport)